Thwaites ist der Familienname folgender Personen:

 Brenton Thwaites (* 1989), australischer Schauspieler
 David Thwaites (* 1976), britischer Film- und Theaterschauspieler sowie Filmproduzent
 Denis Thwaites (1944–2015), englischer Fußballspieler
 George Henry Kendrick Thwaites (1812–1882), britischer Botaniker
 John Anthony Thwaites (1909–1981), englischer Kunstkritiker und Autor
 Michael Thwaites (1915–2005), australischer Lyriker und Geheimagent
 Reuben Gold Thwaites (1853–1913), amerikanischer Bibliothekar und Historiograph
 Scott Thwaites (* 1990), britischer Radsportler
 William Thwaites (1868–1947), britischer General

Sonstiges:

 Thwaites-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Westantarktika